Jandakot (Australie)
 Aéroport Jandakot